Loon op Zand (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Loon op Zand (plaats), een kern in de gemeente Loon op Zand